Milutinović es un apellido patronímico de origen eslavo que significa "hijo de Milutin", y puede pertenecer a las siguientes personas:

Sima Milutinović Sarajlija (1791-1847), intelectual y diplomático.
Ivan Milutinović (1901-1944), partisano yugoslavo.
Miloš Milutinović (1933-2003), antiguo futbolista y entrenador de fútbol.
Milan Milutinović (1942-), antiguo presidente de Serbia.
Bora Milutinović (1944-), entrenador de fútbol serbio.
Milan Milutinović (1983-), futbolista serbio.